Голофеевка — название населённых пунктов в России:

 Голофеевка — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Голофеевка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Голофеевка — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.